Matylda či Matilda může znamenat:

 Matylda – ženské jméno

geografie
 Matylda (jezero) – neprůtočné rekultivační jezero na území okresního města Most

kultura
 Matylda (večerníček) – český animovaný televizní seriál
 Matilda Mother – píseň skupiny Pink Floyd
 Waltzing Matilda – populární australská lidová píseň
 And the Band Played Waltzing Matilda – australská píseň
 Matylda – písně plavební

vojenství
 Matilda Mk I – britský tank
 Matilda Mk II – britský tank

jiné
 Botel Matylda – botel v Praze